Појам Алфонсо од Арагона може да се односи на:

 Алфонсо I од Арагона, краљ Арагона и Наваре
 Алфонсо II од Арагона, краљ Арагона и гроф Барселоне
 Алфонсо III од Арагона
 Алфонсо IV од Арагона, краљ Арагона, Валенсије, гроф Барселоне, краљ Сицилије, краљ Сардиније и Корзике
 Алфонсо V од Арагона, краљ Арагона, Валенсије, гроф Барселоне, краљ Сицилије, краљ Мајорке, краљ Сардиније и краљ Напуља
 Алфонсо II Напуљски
 Алфонсо де Естрада, шпански племић, амбасадор у Енглеској